Durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu deux opérations militaires allemandes sous le nom d’opération Regenbogen (Arc-en-ciel) : 
 En décembre 1942, l'Opération Regenbogen (Arctique) était l'attaque allemande infructrueuse du convoi JW-51B par le croiseur lourd Hipper et le cuirassé de poche Lutzow, connu comme bataille de la mer de Barents.
 Le , l'opération Regenbogen (U-Boot), ordre donné par l'amiral Karl Dönitz de saborder les navires de la Kriegsmarine à la fin de la guerre. Bien que l'ordre fût retiré le , plusieurs équipages de U-Boote continuèrent de l'exécuter.

Regenbogen